Гонча́рное — название населённых пунктов:

 Гончарное — село в составе города Севастополя.
 Гончарное — посёлок в Белозерском районе Херсонской области Украины.